Het Embassy World Snooker Championship 1991 vond plaats van 20 april tot en met 6 mei 1991 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Stephen Hendry was de titelverdediger. John Parrott won zijn eerste wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 135.000,-
 Finalist: £ 80.000,-
 Halvefinalist: £ 42.000,-
 Kwartfinalist: £ 20.000,-
 Laatste 16: £ 11.000,-
 Laatste 32: £ 6.500,-
 Hoogste break: £ 12.000,-
 Maximumbreak: £ 100.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 140, 138, 136, 117, 115 - Jimmy White
 138, 137, 131, 122, 117, 112, 112, 101 - John Parrott
 137 - Alan McManus
 135, 122, 116, 105, 102, 100 - Stephen Hendry
 135, 126, 106, 102 - Steve James
 123, 114 - Tony Meo
 120, 112 - Gary Wilkinson
 106 - Dean Reynolds
 103 - Martin Clark
 102 - Tony Jones

Opvallendheden
 Jimmy White verloor tijdens het World Snooker Championship 1991 voor de tweede keer op rij en voor de derde keer in totaal de finale.
Toekomstig wereldkampioen Ken Doherty maakte tijdens het World Snooker Championship 1991 zijn WK-debuut.
 Cliff Thorburn ontbrak voor het eerst sinds 1973 in het hoofdtoernooi.
Wereldkampioen 1986 Joe Johnson maakte voor de laatste keer deel uit van het hoofdtoernooi.

1991
Sport in 1991